Якшурское — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Якшурское  — сельское поселение в Завьяловском районе Удмуртии
 Якшурское — сельское поселение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии